Solblomma kan syfta på:

 Solblomma –ett lokalt namn på växten Styvmorsviol
 Solblomma (disneyfigur) – syster till Lille Hiawatha
 Solblomma (artist) – en svensk sångerska